Zhejiangosaurus — род птицетазовых динозавров из семейства нодозавриды, живший в меловом периоде (около 99,6—93,5 миллионов лет назад) на территории нынешней Азии. Окаменелости динозавра были найдены в местности Zhejiang (формация Chaochuan), Китай. Впервые описан палеонтологом Лю в 2007 году. Всего известен один скелет Zhejiangosaurus. Представлен одним видом — Zhejiangosaurus lishuiensis.

Примечания

Ссылки 
 Классификация ископаемых на сайте The Paleobiology Database

Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Нодозавриды